Monts puede referirse a: 

 Monts, comuna francesa situada en Indre y Loira;
 Monts, comuna francesa situada en Oise.